Рвати може бити:

 Рвати, насељено место у општини Обреновац
 Рвати, насељено место у општини Рашка